Змагання з плавання на 50 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 12 і 13 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

50 метрів вільним стилем (жінки)